

Поповці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Поповці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Поповці () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.